Влади́мир Козин:
 Козин, Владимир Иванович (1922) — латвийский художник.
 Козин, Владимир Петрович  (род. 1953) — российский художник.
 Козин, Владимир Романович (1898—1967) — русский советский писатель, очеркист.